Jméno a příjmení František Boček má více nositelů:

 František Boček (houslař) (1868–1945) – český výrobce hudebních nástrojů, houslí 
 František Boček (numismatik) (1791–1855) – český numismatik 
 František Boček (motocyklový závodník) (1935–1969) – český motocyklový závodník 
 František Boček (politik) (1852–1917) – český politik, poslanec zemského sněmu